Bosnië-Herzegovina
 Markovići (Goražde), een plaats in de gemeente Goražde, Bosnië-Herzegovina
 Markovići (Kiseljak), een plaats in de gemeente Kiseljak, Bosnië-Herzegovina
 Markovići (Šekovići), een plaats in de gemeente Šekovići, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Markovići (Vižinada), een plaats in de Kroatische gemeente Vižinada

Montenegro
 Markovići (Budva), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Budva